

Codici 
 otb – codice ISO 639-3 della lingua old tibeta

Informatica 
 Orfeo ToolBox (OTB) – libreria per il processo e l'elaborazione di immagini telerilevate

Aziende 
 OTB Group – holding italiana di moda